Vastel est un patronyme français répandu en Normandie, principalement dans le Cotentin et dans le Calvados.

Louis Vastel (1746-1819), juriste français ;
Michel Vastel (1940-2008), journaliste français et canadien (québécois) ;
Pierre Vastel (1889-1942), résistant français.

Lien externe 

Patronyme normand